Il doppio dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

James Blake e Sam Querrey hanno sconfitto in finale Treat Conrad Huey e Dominic Inglot per 7-614, 6-4.

Teste di serie

  Alex Bogomolov, Jr. /  Scott Lipsky (quarti di finale)
  Mark Knowles /  Xavier Malisse (quarti di finale)

  Michael Kohlmann /  Alexander Waske (quarti di finale)
  Johan Brunström /  Dick Norman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2012
ATP World Tour 2012